Mała lama (org. Llama Llama) – amerykańsko-brytyjski serial animowany dla dzieci. Serial zrealizowano na podstawie książek Anny Dewdney.

Fabuła 
Głównym bohaterem jest postać o imieniu Llama Llama, która spędza czas ze swoimi rodzicami, dziadkami i przyjaciółmi.

Oryginalny dubbing  
 Shayle Simons - Lama Lama
 Jennifer Garner - mama Lama
 Kathleen Barr - babcia Lama
 David Orth/David Poole - dziadek Lama

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Irlandzkie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2018
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji